Дивізія А 1950 — 33-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул втретє здобув Фламура Рош'є (Арад).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Партизанул (Петрошань) змінив назву на Флакера.
2. Після закінчення сезону клуб ІКО (Орадя) змінив назву на Прогресул.
3. Після закінчення сезону клуб Партизанул (Бухарест) змінив назву на Флакера.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1950
Румунія
1950 у румунському спорті